Ottmer steht für:

Familienname:
 Carl Theodor Ottmer (1800–1843), deutscher Architekt und Hofbaumeister
 Julius Ottmer (1846–1886), deutscher Mineraloge
 Rudolf Ottmer (1902–1974), deutscher Physiker, Gymnasiallehrer und Gründungsdirektor des MNU-Landesverbandes Westfalen

männlicher Vorname:
 Manley Ottmer Hudson (1886–1960), US-amerikanischer Jurist im Bereich des Völkerrechts

Siehe auch:
 Othmer
 Otmar